El término comando (también, comandos) puede aludir, en esta enciclopedia:

En informática

 a un comando, una instrucción que se imparte a un sistema informático;
 a un comando, también conocida como tecla Apple o tecla manzana, una tecla especial utilizada en los ordenadores Macintosh;

En el ejército

 a un comando o jefatura, un tipo de unidad militar que conduce a un conjunto de unidades, bajo el mando de un comandante;
 a un comando, un tipo de fuerza militar especializada en operaciones de infiltración en el territorio enemigo;

En el cine

 a Comando, película estadounidense protagonizada por Arnold Schwarzenegger;
 a Comando V, también Comando Victoria, una serie de TV;
 a Comandos, una película italiana de 1968, dirigida por Camillo Bazzoni, cuyo título original es Commando suicida;
 a Comandos, una película italiana de 1968, dirigida por Armando Crispino.

Véase también 
 commando